

Niemcy 
Górnołużycka nazwa miejscowości:
 Mücka

Osoby 
 Michaił Mikow – bułgarski prawnik

Zobacz też
 Mików